Зарандия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Зарандия, Бадри (1967—2003) — грузинский военный и политический деятель.
 Зарандия, Важа Илларионович (род. 1932) — абхазский политический деятель.
 Зарандия, Леван Котатович (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Зарандия, Лука (род. 1996) — грузинский футболист.
 Зарандия, Хухута Зосович (1893—1962) — Герой Социалистического Труда.